Яро́цкий (Яро́цкая) — русская фамилия; женская форма Яроцкая.

Известные носители 
 Яроцкий, Александр Иванович (1866—1944) — советский учёный, терапевт, доктор медицины, профессор.
 Яроцкий, Богдан Иванович (1854—1913) — генерал-майор Русской императорской армии.
 
 Яроцкий, Виктор Петрович (род. 1948) — кинооператор, заслуженный работник культуры Российской Федерации (1999).
 Яроцкий, Владимир Иванович (1913—1960) — деятель НКВД-КГБ, полковник госбезопасности.
 Яроцкий, Генрих Владимирович (1935—2018) — советский пловец и тренер, заслуженный тренер СССР по плаванию.
 Яроцкий, Ежи (1929—2012) — польский театральный режиссёр и педагог.
 
 Яроцкий, Игнатий Акимович (ум. 1847) — надворный советник, медико-хирург.
 Яроцкий, Лев Семёнович (?) — паразитолог-эпидемиолог, доктор медицинских наук, советник ВОЗ, зам. директора Института медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е. И. Марциновского.
 Яроцкий, Прокопий Григорьевич (в монашестве Паисий; 1821—1893) — рясофорный инок Киево-Печерской Лавры, Христа ради юродивый.
 Яроцкий, Ярослав Михайлович (род. 1996) — белорусский футболист, полузащитник.



Примечания